Es-Semara (franska: Province d'Es-Semara, arabiska: إقليم السمارة) är en provins i Marocko.   Den ligger i regionen Guelmim-Es-Smara, i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Rabat. Antalet invånare är . Arean är  kvadratkilometer.

Terrängen i Es-Semara är kuperad.

I trakten råder ett hett ökenklimat. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Indelningar i Guelmim-Es-Smara